Название Talvisota может указывать на одно из следующих:
 Советско-финская война (1939—1940) или Зимняя война () — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией.
 Talvisota: Ледяной ад — компьютерная игра в жанре RTS, рассказывающая о событиях Зимней войны.
 «Talvisota» — песня о советско-финской войне 1939—1940 из четвертого альбома шведской пауэр-метал-группы Sabaton.
 Зимняя война (фильм)  — финский фильм 1989 года о событиях советско-финской войны.